Loretto steht für:
 Loretto Gemeinschaft, eine katholische Erneuerungsbewegung in Österreich

Loretto ist der Name folgender Orte

in Österreich:
 Loretto (Burgenland)

in den Vereinigten Staaten:
 Loretto (Alabama)
 Loretto (Florida)
 Loretto (Illinois)
 Loretto (Kentucky)
 Loretto (Maryland)
 Loretto (Michigan)
 Loretto (Minnesota)
 Loretto (Nebraska)
 Loretto (Pennsylvania)
 Loretto (Tennessee)
 Loretto (Virginia)

in Kanada:
 Loretto (Ontario)

in Deutschland:
 ein Ortsteil des Tübinger Stadtteils Südstadt, siehe Südstadt (Tübingen) #Loretto-Areal
 Loretto (Rohr in Niederbayern), historischer Ortsteil von Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern

Siehe auch:
 Loreto
 Lorettobad
 Lorettoberg
 Lorettoschlacht
 Lorettostraße